Fiat Ulysse (1994) – średniej wielkości minivan produkowany w latach 1994–2010.
 Fiat Ulysse (2021) – średniej wielkości van produkowany od 2021 roku.